Varjakansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varjakansaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Varjakansaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar